Страх высоты:

 Страх высоты (фильм, 1975), СССР, режиссёр А. Сурин. «Мосфильм»
 Страх высоты (фильм, 1977), США, режиссёр Мел Брукс.
 Страх высоты (фильм, 2011) — польский фильм.